Maceda – gmina w Hiszpanii
 Maceda – miejscowość w Portugalii, w gminie Ovar